Huimin kan syfta på:

Kina
 Huimin, Binzhou – härad under Binzhous stad på prefekturnivåi Shandong 
 Huimin Xian – dubblett till föregående
 Huimin Diqu –äldre namn på Bizhous stad på prefekturnivå  i Shandong 
 Huimin, Hohhot – stadsdistrikt i Hohhot i Inre Mongoliet 
 Huimin Xiang – socken i Yunnan 

WP:Projekt Kina